Theresiastraat (Delft)
 Theresiastraat (Den Haag)